Суперкубок Бельгії з футболу 2008 — 29-й розіграш турніру. Матч відбувся 9 серпня 2008 року між чемпіоном Бельгії «Стандардом» та переможцем кубку «Андерлехтом».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt 

2008
Бельгія
2008 у бельгійському спорті